

Patronymes
 Claude-Louis-Michel de Sacy (1746-1794), homme de lettres français, conventionnel régicide.
 Louis de Sacy (1654-1727), homme de lettres français, traducteur de Pline le Jeune.
 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), orientaliste français.
 Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879), homme politique français.
 Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684), prêtre et théologien, traducteur de la bible (bible dite de Sacy ou de Port-Royal)
 Jacques Silvestre de Sacy (1896-1993)

Toponymes
 Sacy, commune française de la Marne
 Sacy, ancienne commune française de l'Yonne devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Vermenton.

 Sacy-le-Grand, commune française de l'Oise
 Sacy-le-Petit, commune française de l'Oise

Autres
 Sacy, un cépage blanc
 Hôtel de Sacy, hôtel particulier à Rouen
 Saâcy-sur-Marne, commune française de Seine-et-Marne

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France